Dmitri Vladimirovitch Altariov - en  (Dmitrij Vladimorovič Altarëv) et en  - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dizel Penza, il débute dans la Vyschaïa liga en 1998. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2000 dans la Ligue nationale de hockey par les Islanders de New York en neuvième ronde en . Il remporte le second échelon russe en 2007 avec le Torpedo Nijni Novgorod, en 2009 et 2010 avec le Iougra Khanty-Mansiïsk.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|1998-1999|| Dizel Penza 2|| Pervaïa liga|| 6|| 2|| 0|| 2|| 8|| || || || ||
|-
| Dizel Penza || Vyschaïa liga || 35|| 4|| 3|| 7|| 30|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Dizel Penza || Vyschaïa liga || 44|| 10|| 7|| 17|| 40|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Torpedo Nijni Novgorod || Superliga|| 35|| 1|| 2|| 3|| 26|| || || || ||
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Torpedo Nijni Novgorod || Superliga|| 32|| 2|| 3|| 5|| 42|| || || || ||
|-
| Torpedo Nijni Novgorod 2 || Pervaïa liga || 10|| 5|| 6|| 11|| 12|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Dizel Penza 2|| Pervaïa liga || 22|| 26|| 6|| 32|| 106|| || || || ||
|-
| 2003-2004|| Dizel Penza || Vyschaïa liga || 56|| 19|| 20|| 39|| 86|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2004-2005|| Dizel Penza || Vyschaïa liga || 52|| 13|| 11|| 24|| 72|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2005-2006|| Dizel Penza || Vyschaïa liga || 52|| 19|| 23|| 42|| 84|| 13|| 5|| 5|| 10|| 37
|-
| 2006-2007|| Torpedo Nijni Novgorod|| Vyschaïa liga|| 43|| 14|| 22|| 36|| 28|| 14|| 5|| 3|| 8|| 12
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Torpedo Nijni Novgorod || Superliga|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| || || || ||
|-
| Torpedo Nijni Novgorod 2 || Pervaïa liga || 10|| 8|| 9|| 17|| 6|| || || || ||
|-
| 2008-2009|| Iougra Khanty-Mansiïsk || Vyschaïa liga || 52|| 17|| 19|| 36|| 54|| 15|| 4|| 1|| 5|| 12
|-
| 2009-2010|| Iougra Khanty-Mansiïsk || Vyschaïa liga || 38|| 16|| 10|| 26|| 28|| 6|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 52|| 9|| 9|| 18|| 24|| 6|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 14|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 25|| 4|| 6|| 10|| 12|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 43|| 5|| 11|| 16|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Roubine Tioumen || VHL || 32 || 7 || 6 || 13 || 8 || 22 || 2 || 2 || 4 || 14
|-
| 2014-2015|| Roubine Tioumen || VHL || 27 || 0 || 2 || 2 || 14 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en août 1980
Naissance à Penza
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Roubine Tioumen